Юзеф Вандалін Мнішек
 Юзеф Ян Мнішек

Див. також 
 Мнішеки